Потсдамская декларация — опубликованная 26 июля 1945 года в рамках Потсдамской конференции совместная декларация от имени правительств трёх держав: Великобритании, США и Китайской республики перед использованием атомной бомбы. Потсдамская декларация требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне безоговорочно на условиях, предложенных союзными державами, и безоговорочной капитуляции японской армии. В случае отказа союзники угрожали Японии «быстрым и полным уничтожением»  .

28 июля японское правительство отклонило требования Потсдамской декларации.

6 августа США подвергли атомной бомбардировке японский город Хиросима.

Вечером 8 августа согласно предварительной секретной договорённости к Потсдамской декларации присоединился СССР и объявил Японии войну. Военные действия начались в первые часы 9 августа.

9 августа США подвергли атомной бомбардировке японский город Нагасаки.

14 августа поверженная Япония приняла условия Потсдамской декларации с единственной оговоркой о неприкосновенности императора Хирохито.

14 августа 1945 имперский генеральный штаб, по приказу императора Хирохито и во исполнение сдачи императором всех японских вооруженных сил верховному главнокомандующему союзных держав, выпустил общий военный и военно-морской приказ, который повелевал всем своим командующим в Японии и за ее пределами дать приказ находящимся под их командованием японским вооруженным силам и контролируемым японцами войскам прекратить военные действия немедленно, сложить свое оружие, остаться на своих настоящих позициях и безоговорочно капитулировать перед командующими, действующими от имени Соединенных Штатов, Китайской Республики, Соединенного Королевства и Британской Империи и Союза Советских Социалистических Республик.

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.

Источники 
 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. 3, [М.], 1947, с. 334-35, 362-66.

Примечания

См. также 
 Потсдамская конференция
 Потсдамское соглашение (1945)
 Каирская декларация

Договоры Второй мировой войны
Документы дипломатической переписки
Декларации
Потсдамская конференция
Договоры по алфавиту